El topónimo Silverdale puede hacer referencia a:

 varios lugares en los Estados Unidos:
 Silverdale, un municipio en el estado de Kansas;
 Silverdale, un distrito municipal en el estado de Pensilvania;
 Silverdale, un lugar designado por el censo en el estado de Washington;
 dos parroquias civiles en Inglaterra y los pueblos homónimos ubicados en ellas:
 Silverdale, en el condado de Lancashire; o
 Silverdale, en el condado de Staffordshire.